Slovo mýdelník může označovat:
 Mýdelník (hygiena) – držák na mýdlo
 Mýdelník (rod) – rod stromů nebo keřů (latinsky Sapindus), jejichž drcená semena se někdy používají jako mýdlo
 někdy označení pro rostlinu mydlice lékařská (Saponaria officinalis)